

Codici 
 LEZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di La Esperanza (Honduras)
 lez – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua lesga

Geografia 
 Lez – comune dell'Alta Garonna (Francia)
 Lez – antico comune dell'Aveyron, ora parte di Taussac (Francia)
 Lez – villaggio del comune di Saint-Béat dell'Alta Garonna (Francia)
 Lez – fiume dell'Ariège (Francia)
 Lez – fiume del Drôme (Francia)
 Lez – fiume del Hérault (Francia)
 Lez-Fontaine – comune del Nord (Francia)
 Prades-le-Lez – comune del Hérault (Francia)